Heilige Maria, auch Sankt Maria, steht für:

 Maria (Mutter Jesu), Maria von Nazaret, Person der Bibel
 Maria Magdalena, Jüngerin Jesu Christi, Person der Bibel
 Maria von Bethanien, Person der Bibel
 Maria Goretti (1890–1902), italienische Märtyrerin
 Maria Faustyna Kowalska (1905–1938), polnische Mystikerin

 zahlreiche Kirchen, siehe Liste von Marienkirchen

Siehe auch:
 Santa Maria
 Saint Mary
 Saint Marys
 Sainte-Marie